

Аргонн — місто, штат Вісконсин
 Аргонн — переписна місцевість, штат Вісконсин

Аргонн (гори) — гірський масив у регіоні Гранд-Ест